Rodrigo Gastón Mieres Pérez (n. Paysandú, Departamento de Paysandú, Uruguay; 19 de abril de 1989) es un futbolista uruguayo. Juega de defensor en Progreso, de la Primera División de Uruguay.

Estadísticas

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Transfermarkt
 Ficha en Soccerway

Futbolistas de Uruguay
Futbolistas del Defensor Sporting Club
Futbolistas del Club Atlético Rentistas
Futbolistas del Central Español Fútbol Club
Futbolistas del Toledo Esporte Clube
Futbolistas de la Institución Atlética Sud América
Futbolistas del Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
Futbolistas del Quilmes Atlético Club en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Juventud de Las Piedras
Futbolistas del Club Atlético Progreso